Cet article présente la liste des aliens de Dragon Ball.

A

Abo 
, doublé par Yūsuke Numata en japonais, apparaît dans le  Dragon Ball : Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !!.

Abo arrive sur terre en compagnie de son frère Cado, où ils poursuivent Table. À l'issue d'un tirage au sort, tous les deux s'engagent dans un combat contre Son Goten et Trunks. Voyant leur défaite proche, ces premiers décident de s'unir pour former Abo Cado. Malgré ce second souffle, ils ne parviennent pas à rivaliser avec Son Goku, qui se débarrasse d'eux avec aisance, ayant rusé pour éloigner Vegeta, afin de se battre seul.

Après cette défaite, il est aperçu avec Cado en compagnie de Son Goku et ses amis, partageant un repas.

À propos du nom 
Son nom Abo combiné à son compagnon Cado donne Abocado qui signifie avocat.

Puissance 
Sa puissance est comparable à celle du commando Ginyu.

Techniques 
 Fusion
 Kikoha

Abo Cado 
 apparaît dans le  Dragon Ball : Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !!. Il s'agit de la fusion entre Abo et Cado.

Il est beaucoup plus grand que Gotenks et les autres héros.

À propos du nom 
Son nom Abocado signifie avocat.

Techniques
 Wahaha no ha
 Chō wahaha no ha

Agnilasa

Amondo 
 est un soldat de Thalès.

Anilaza 
, appelé Agnilasa dans le manga, également connu sous le nom d'Anirazor ou Aniraza, est le résultat de la fusion entre le  et Koichiarator de l'univers 3. Cette fusion ne nécessite pas l'utilisation des potalas et peut paraître étrange à première vue, puisque Koichiarator est entièrement mécanique. Anilaza a une taille démesurée et il est capable de repérer ses ennemis grâce à leurs mouvements, si ces derniers ne dégagent pas de Ki. L'une de ses techniques n'est pas sans rappeler celle utilisée par Janemba dans le film Dragon Ball Z : Fusions : il ouvre une faille dans l'espace pour frapper ses ennemis à distance. Goku, Vegeta, Freezer, Son Gohan, C-18 et C-17 unissent leur forces pour le combattre. Après le sacrifice de C-18 qui empêche son frère d'être éliminé du tournoi, C-17 parvient à endommager la source du pouvoir d'Anilaza, permettant de l'affaiblir et de l'éjecter de la surface de combat en lui retournant sa propre attaque. L'univers 3 n'ayant plus de combattants, il est effacé de la réalité.

Angira 
 est un soldat de Slug dont le physique s'inspire de celui de Zabon. Il se fait battre par Son Goku.

Apple 
, ou Apool dans la version française de l'anime Dragon Ball Kai, est un soldat de la garde rapprochée de Freezer. Il aide ce dernier à dénicher les Dragon Balls dans les villages Nameks. Il part avec Zabon à la recherche de ces fameux villages lorsque tous les scouters ont été détruits. C'est à lui que l’on doit également la venue du commando Ginyu (qui est équipé de nouveaux scouters) sur Namek après l'ordre donné par Freezer de les contacter, pour régler le problème de Vegeta. Il finit par soigner Vegeta pour que ce dernier puisse dire où il cache ses Dragon Balls mais il se fait surprendre par ses capacités de récupération et se fait tuer.

À propos du nom 
Son nom signifie pomme en anglais.

Physique 
Sa peau est violette avec des taches jaunes. Il a un long crâne et une armure de l'armée de Freezer.

Jeux vidéo 
Apple apparaît dans la version Wii de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2. Il est l’un des cinq personnages spécifiques de cette version. Il apparaît également dans Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, Dragon Ball Z: Dokkan Battle et dans Dragon Ball Xenoverse 2.

B

Babidi 
, doublé par Jōji Yanami (Dragon Ball Z) et Bin Shimada (Dragon Ball Z Kai) en japonais et par Philippe Ariotti en français, décédé en 774, découvre un jour les formules et les notes de son père et décide de ressusciter Boo pour venger sa mort. Pour parvenir à ses fins, il s'empare du corps de grands guerriers tels que Dabra ou Pui Pui.

Lorsqu'il arrive sur Terre, il entend parler de guerriers ayant de très grands pouvoirs et décide d'envoyer ses sbires Yam et Spopovitch récolter l'énergie de ces fameux combattants.

Après la libération de Boo de sa prison grâce au combat entre Majin Vegeta et Son Goku, Babidi décide d'aller détruire la Terre avant de s'attaquer aux planètes voisines.

Piccolo parvient presque à l'éliminer mais Boo arrive à temps pour le soigner grâce à ses pouvoirs magiques. En revanche, Boo devient très vite incontrôlable. Babidi arrive tout de même à le convaincre de cesser de manger pour continuer à chercher les guerriers qui l'ont attaqué.

Son Goku, transformé en Super Saiyan 3, combat le monstre et celui-ci se retourne contre son maître et le tue, devenant ainsi son propre maître.

Par la suite, dans l'anime uniquement, on revoit Babidi à plusieurs reprises en enfer parmi les autres méchants, suivant le combat final entre Boo et Son Goku.

Mécontent d'avoir été tué par sa propre créature, Babidi va jusqu'à encourager Son Goku.

À propos du nom 
Son nom constitue, avec Bibidi et Boo, la formule magique de la fée dans le dessin animé Cendrillon de Disney : « Bibbidi-Bobbidi-Boo ! ».

Famille 
Fils du sorcier Bibidi, c'est un sorcier qui veut réanimer la créature de son créateur, Boo. C'est un double autrefois moins puissant que son original, qui a vu sa puissance atteindre celle de son modèle à la mort de ce dernier.

Techniques 
 Ayatsuri no majutsu
 Buku Jutsu
 Papparapa

Basil

Bergamo

Berryblue 
Elle apparait dans le film Dragon Ball Super: Broly. Elle est au service de Freezer et semble faire office de conseillère.

À propos du nom 
Son nom est l'anagramme du personnage de Blueberry, cow-boy issue d'une série de bande dessinée de western franco-belge.

Bibidi 
, père de Babidi, est un puissant sorcier. Il a libéré le démon Boo dans le but de dominer l’univers. Mais ce dernier devenant incontrôlable, il l’a enfermé dans un cocon. Bibidi est ensuite éliminé par Kaio Shin qui avait jadis combattu Boo.

Bibidi naît plusieurs millions d’années avant l’histoire de Dragon Ball sur une planète lointaine inconnue. Il n'est pas un guerrier mais ses pouvoirs magiques sont les plus puissants de l’univers. Avide de puissance, il crée un monstre rose qu’il nomme Boo afin de devenir maître de l’univers. Il commence par tester les pouvoirs de son monstre en lui ordonnant de détruire certaines planètes de la galaxie, instaurant ainsi un climat de terreur et de panique. Cependant, Boo s’avère être incontrôlable et son propre maître a bien du mal à le faire obéir.

Peu après, Bibidi décide de s’attaquer aux dieux de l'univers, il se rend donc avec Boo sur la planète des Kaio Shin afin de les tuer un par un. Boo tue tous les Kaio Shin, excepté celui de l’est, puis absorbe Dai Kaio Shin. Le nouveau Boo devenant encore plus incontrôlable, son créateur décide à contre-cœur de l’enfermer dans un cocon. Plus tard, il est tué par Kaio Shin.

À propos du nom 
Son nom constitue, avec son fils Babidi et la créature qu’il a créée, Boo, la formule magique de la fée dans le dessin animé Cendrillon de Disney : « Bibbidi-Bobbidi-Boo ! ».

Bido 
 est un mercenaire d’une grande puissance qui apparaît dans l’OAV Les Mercenaires de l’espace. Acolyte de Bojack, il affronte Son Gohan mais se fait battre par ce dernier.

Bojack 
, doublé par Tesshō Genda en japonais et par Éric Legrand en français, décédé en 767, apparaît dans le  sorti au cinéma au Japon, Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no Sugoi Yatsu (L'univers en péril !! L'incroyable super personnage !), traduit en France sous le titre Les Mercenaires de l'espace. Ce film est sorti le  au Japon.

Bojack est un pirate comme le laisse entendre son apparence dessinée par Akira Toriyama lui-même. Il se déplace en compagnie de ses quatre acolytes : Gokua l'épéiste, Bujin l'illusionniste, Zangya la dévouée et Bido le puissant. Ensemble, ils parcourent l'univers à la recherche de planètes à piller et à dominer. Zangya est d'ailleurs tombée sous le charme de la Terre et c'est pour cela qu'ils l'attaquent dès leur libération.

Autrefois, Bojack et son groupe ont été faits prisonniers entre les galaxies par les quatre Kaios cardinaux, alors qu'ils tentaient de les dominer. Ils sont malencontreusement libérés lorsque Son Goku téléporte Cell près de Maître Kaio pour l'y faire exploser. La mort de Maître Kaio libère le sceau qui emprisonnait Bojack et son équipage.

Lors de leur arrivée sur Terre, ils font irruption dans le Tenkaichi Budokai organisé par l'homme le plus riche du monde (appelé Mr. Multimillionnaire dans la version française). Il n'est pas précisé si leur but est de se débarrasser des habitants les plus puissants ou si leur apparition à cet endroit est une pure coïncidence. Ses hommes se débarrassent d'abord des quatre faux extraterrestres, élèves de Mr. Satan déguisés pour l'occasion, puis liquident les finalistes terriens qui ne font pas partie de la Z-Team. À la suite de la mort de Gokua, Bojack fait son apparition et met Trunks K.O. en un seul coup de pied. S'ensuit un combat titanesque qui l'oppose à Piccolo, Vegeta (blessé), puis Son Gohan. L'intervention in extremis de Son Goku sauve Son Gohan, descendu sur Terre grâce à la téléportation, malgré les règles d'Enma qui lui interdisent d'influer le destin des vivants. Bojack, dépassé par la transformation de Son Gohan en Super Saiyan 2, perd totalement l'esprit et tue Zangya froidement. Il meurt sous les coups de Son Gohan qui, après l'avoir transpercé et envoyé son meilleur Kamé Hamé Ha, lui porte l'estocade finale.

Comme ses acolytes, Bojack possède d'étranges bijoux cylindriques et pointus. Ils les utilisent pour accroître leur pouvoir. Les effets physiques varient selon le pirate, mais pour Gokua et Bojack, leur utilisation augmente largement leur masse musculaire et change la couleur de leur peau..

Aucune précision n'est faite sur leur moyen de transport. Le groupe apparaît sur Terre sans aucune explication.

Puissance 
La force maximale de Bojack peut être comparée à celle de Cell dans sa forme parfaite, avant son implosion, étant donné le mal que Vegeta rencontre à l'affronter. Une fois transformé, sa puissance reste moins grande que celle de Cell. Son Gohan transformé en Super Saiyan 2 vient facilement à bout de lui une fois transformé.

Technique 
 Buku Jutsu

Botamo

Brianne de Château 
 est une combattante de l'univers 2 qui participe au Tournoi du Pouvoir, avec notamment ses amies Sanka Ku et Sue Rose. C'est la plus puissante combattante de son univers. C'est une belle jeune fille aux cheveux de jade qui peut se transformer en une guerrière au physique complètement différent du nom de , appelée Ribriand dans le manga. Toutes ses attaques sont des rayons d'énergie envoyés sous forme de cœurs et son univers se bat uniquement pour défendre leur idéologie de l'amour. Elle se met en colère contre C-18 lorsqu'elle apprend qu'elle est mariée à Krilin, et n'hésite pas à manquer de respect envers la personne de Krilin. Elle se fait éjecter de la surface de combat par C-18, qui semblait avoir pris ses propos au sérieux. L'univers 2 ayant perdu le tournoi, elle est effacée de la réalité par les rois Zeno.

À propos du nom 
Les noms des combattants de l'univers 2 ont un rapport avec la viande. Brianne de Château vient de chateaubriand et dans Ribrianne, on retrouve "rib" (côtes en anglais). Brianne de Château est également dérivé de la ville française Brienne-le-Château. Tout cela concorde avec le thème de la beauté et à l'univers auquel ce personnage appartient, puisque la France et les noms français sont souvent associés à l'élégance et à la beauté dans beaucoup d'œuvres du Japon.

Bujin 
, l’illusionniste, est un des quatre acolytes de Bojack. Il a la capacité de se transformer. Une fois transformé en Super Saiyan 2, Gohan le tuera facilement.

Butta

C

Cado 
, doublé par Kazunari Tanaka en japonais, apparaît dans le  Dragon Ball : Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !!.

Cado est le frère presque jumeau de Abo. Ils ont semé la panique voire détruit la planète de Table qui s'est enfui à la recherche de son frère et des autres guerriers Z.

À propos du nom 
Son nom Cado combiné à son compagnon Abo donne Abocado qui signifie avocat.

Puissance 
Sa puissance est comparable à celle du commando Ginyu.

Techniques 
 Fusion
 Kikoha

Casserale

Catopesra

Caway

Cheelai 

 est une ancienne voleuse. Elle apparaît pour la première fois, dans le film Dragon Ball Super: Broly.

Recherchée par la police galactique, elle intègre les rangs de l'armée de Freezer pour leur échapper. Elle se lie d'amitié avec Broly après l'avoir trouvé sur Vampa. Bien qu'elle se soit rapprochée de Broly, elle déteste Paragus pour les mauvais traitements qu'il inflige à son propre fils. Elle finira par doubler Freezer en invoquant Shenron et demande au dragon de téléporter Broly sur Vampa avant qu'il ne se fasse éliminer par Gogéta lors de leur combat sur Terre. Accompagnée de Lemo, elle part rejoindre Broly sur Vampa pour vivre à ses côtés. Elle n'apprécie pas Son Goku, mais elle le remercie tout de même pour les capsules que ce dernier lui offre pour améliorer leurs conditions de vie sur Vampa avec Broly et Lemo.

Chevil

Chilled 
, doublé par Ryūsei Nakao en japonais et par Philippe Ariotti en français, et décédé en −263, apparaît dans le film Épisode de Bardock.

Chilled est un extraterrestre qui apparaît pour la première fois dans son vaisseau. Il envoie deux de ses soldats pour conquérir la planète Plant, trouver la potion miraculeuse guérissante (qui n'est autre que le liquide utilisé dans les machines médicales) et tuer les habitants de la planète. Mais Baddack, qui est arrivé on ne sait comment sur cette planète, se fait soigner par les habitants et s'attache à eux. Il empêche alors les soldats de les tuer. Chilled l'apprend et décide d'aller voir par lui-même. Baddack, le prenant pour Freezer, l'attaque mais se fait battre. Baddack ne cesse de l'appeler Freezer, et Chilled lui dit qu'il y a méprise, le père de Son Goku comprend alors que c'est son ancêtre. Berry, un petit qui s'est pris d'affection pour le saiyan essaie de l'aider mais se fait blesser par Chilled. Baddack s’énerve contre Chilled et se transforme en Super Saiyan et tel Son Goku face à Freezer, Baddack prend l'avantage, lui envoie son canon spirituel final, et le tue par la même occasion. Plant est sauvé, même si cela cause un paradoxe temporel. Chilled retourne dans son vaisseau et, avant de mourir, prévient sa famille qu'un Saiyan aux cheveux dorés s'est attaqué à lui et qu'il est redoutablement puissant. C'est ainsi qu'est née la légende du Super Saiyan et par la même occasion la peur de la famille de Freezer pour les Super Saiyans.

À propos du nom 
Son nom signifie réfrigéré en anglais.

Famille 
C'est l'ancêtre de Freezer, Cooler et du roi Cold.

Physique 
En apparence, Chilled ressemble beaucoup à ses trois descendants, mais ressemble plus à Freezer sous sa première forme et est plus petit. Son crâne est orange (alors que celui de Freezer est violet) et sa peau est violette et blanche, il porte une cape au début du film mais n'a pas d'armure saiyanne.

Roi Cold 
Le , doublé par Daisuke Gōri (Dragon Ball Z) et Ryūzaburō Ōtomo (depuis Dragon Ball Z Kai) en japonais et par Georges Lycan (Dragon Ball Z) et Marc Bretonnière (depuis Dragon Ball Z Kai) en français, décédé en 764, est un extraterrestre. Il est le père de Freezer. Il apparaît peu dans la saga, et il est difficile d'estimer sa force réelle. Néanmoins, d'après Ten Shin Han, sa puissance est encore plus grande que celle de Freezer.

Après la victoire de Son Goku contre Freezer et la destruction de la planète Namek, les soldats du vaisseau du roi Cold parviennent à retrouver le corps de Freezer, qui a survécu et flotte dans l'espace, presque mort et terriblement mutilé. Il le fait soigner et fait concevoir un corps de cyborg pour remplacer ses parties manquantes (un bras, toute la partie inférieure, et une partie de la tête). Freezer survit à l'opération. Un an après sa défaite, il souhaite se rendre sur Terre pour se venger de Son Goku.

Le roi Cold l'accompagne avec un détachement de soldats, alors que Son Goku n'est pas encore revenu. Freezer veut éliminer tous les terriens mais il est contré par Trunks, qui se révèle être également un Super Saiyan et qui l'élimine définitivement en un seul coup avec son épée. Le roi Cold, bien que très impressionné par Trunks, propose alors à celui-ci de rejoindre sa famille mais Trunks refuse, déterminé à l'éliminer lui aussi. Cold pense que Trunks a battu son fils uniquement grâce à son épée et lui demande de la lui montrer. Trunks accepte et Cold l'attaque alors immédiatement avec, mais Trunks la pare très facilement et le tue d'un seul coup.

Autres apparitions 
Le roi Cold apparait dans le film Dragon Ball Super: Broly. Il débarque sur la planète Végéta avec son fils et annonce au Roi Végéta qu'il prend sa retraite et place alors les Saiyans sous la férule de Freezer.

Futur alternatif 
Dans la ligne temporelle alternative d'où provient Trunks du futur, le roi Cold a été tué par Son Goku à son retour sur Terre.

Famille 
C'est le père de Freezer et Cooler, et l'arrière petit-fils de Chilled.

Techniques 
 Aibīmu
 Buku Jutsu
 Henshin nōryoku
 Hokaku Kōdan
 Kikoha

Cocotte 
 est une Pride Trooper de l'univers 11 qui participe au Tournoi du Pouvoir. Tout comme C-17, elle peut générer un bouclier spécial pour se protéger ou pour emprisonner son adversaire. Elle est prise dans l'attaque de Kale et Caulifla mais tient bon en se protégeant grâce à son bouclier. C'est C-18 qui termine finalement le travail des deux Saiyannes et qui l'éjecte de la surface de combat. Elle est la seule femme de son équipe.

Cooler 

, doublé par Ryūsei Nakao en japonais et par Frédéric Bouraly (La Revanche de Cooler), Georges Lycan (Cent mille guerriers de métal) et Philippe Ariotti (Le Plan d'éradication des Super Saïyens) en français, décédé en 764, apparaît dans les films La Revanche de Cooler et Cent mille guerriers de métal.

Cooler est un extraterrestre à la puissance extrêmement élevée. Il s'agit du frère de Freezer.

Il assiste à la destruction de la planète Vegeta et à l'envoi de Son Goku sur Terre, mais refuse d'éliminer ce dernier car c'est Freezer qui est chargé d'éliminer tous les Saiyans. Ayant échoué, Freezer se retrouve méprisé par son frère qui part au moment de l'explosion de la planète Vegeta.

Après la mort de Freezer, il se rend sur Terre afin d'exterminer les Saiyans. Accompagné de trois hommes de main, il y retrouve Son Goku. Ses soldats ne sont pas de taille contre le Saiyan, mais il blesse grièvement celui-ci d'une rafale d'énergie dans le dos tandis qu'il essaye de protéger Son Gohan venu l'aider. Ce dernier, aidé de Krilin, arrive tout de même à mettre son père à l'abri et part chercher des Senzu à la tour Karin pour le guérir, mais il est intercepté au retour par les hommes de Cooler. Il est sauvé par Piccolo qui élimine deux hommes de main et a l'avantage sur le dernier (ils constituaient les forces spéciales de Cooler par analogie à celles de Freezer, leur chef étant Sauzer), mais Cooler intervient et laisse Piccolo pour mort. Son Gohan parvient à sauver un Senzu et à guérir son père, qui entreprend le combat contre Cooler.

Le début est assez équilibré mais Cooler a la même faculté que son défunt frère, augmenter sa puissance en se transformant. En fait, Cooler reste toujours sous la forme similaire à la forme ultime utilisée par Freezer sur la planète Namek. Mais la puissance de Cooler est si grande qu'il est parvenu à découvrir une ultime transformation, une cinquième forme. Son aspect change radicalement. Cooler n'apparaît donc que dans ses quatrième et cinquième formes. Son Goku ne peut rien contre lui, et est proche de perdre le combat. Il se décide alors à se transformer en Super Saiyan pour en finir. Cooler étant en difficulté, il forme une colossale boule d'énergie pour détruire la Terre en même temps que Son Goku, mais celui-ci parvient à la renvoyer sur Cooler qui est projeté loin de la Terre. La boule d'énergie l'emporte droit sur le Soleil.

Grièvement blessé, l'ordinateur Big Gete Star récupère des morceaux de son corps. Celui-ci sert de base pour les Metal Cooler qui attaquent des planètes dans le film Cent mille guerriers de métal.

À propos du nom 
Tout comme sa famille, son nom en anglais est en rapport avec le froid.

Famille 
C'est le frère aîné de Freezer, le fils du roi Cold et l'arrière arrière petit-fils de Chilled.

Puissance 
 Forme de base : puissance estimée à celle de Freezer en forme ultime
 Forme évoluée : puissance plus élevée que celle de Freezer à 100 %
 Metal Cooler : supérieure aux deux précédentes

Cymbal 
 est un subalterne du démon Piccolo. Il est né en 753 et se fait tuer par Yajirobé le même jour.

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant à la cymbale.

D

Dabra 
 est le roi du royaume des démons, partie de l'univers où le chaos règne.

Dabra apparaît dans la saga Boo, manipulé par Babidi et servant de bras droit à celui-ci.

Son principal pouvoir est de pétrifier n'importe qui en lui crachant dessus. Le seul moyen d'annuler le sort est de le tuer.

Dabra attaque par surprise la bande de Son Goku qui venait d'arriver au vaisseau de Babidi, où il effectue un « tri » : il élimine Kibito et pétrifie Piccolo et Krilin, les plus faibles de l'équipe. Puis, il s'enfuit dans le vaisseau pour appâter Son Goku, Vegeta, Son Gohan et Kaio Shin, afin de leur tendre un piège visant à subtiliser leur énergie pour délivrer Boo.

Lorsque ceux-ci arrivent au troisième étage, il engage un duel avec Son Gohan où aucun des deux ne semble prendre l'avantage. Mais c'est durant ce combat qu'il s'aperçoit que Vegeta pourrait devenir un esclave de choix pour Babidi.

Un peu plus tard, déçu par l'aspect ridicule de Boo, il se moque de lui. Celui-ci le met à terre aussitôt en lui blessant les yeux. Il comprend alors vite que Boo ne sera jamais fidèle à Babidi et met en garde ce dernier qui l'ignore. Finalement, Boo le transforme en biscuit et le dévore. Il est envoyé au paradis par le roi Enma, celui-ci considérant que l'enfer serait un endroit trop familier et trop agréable pour lui.

Dans l'anime, au paradis, sa personnalité change et sa méchanceté disparaît. Il aide Chichi, Videl et Bulma à trouver Son Gohan.

Physique 
Il a une apparence très proche de certaines représentations du diable (peau rouge, cornes frontales…).

Techniques 
 Buku Jutsu
 Salive de pétrification
 Matérialisation d'armes blanches (lance et sabre)
 Transposition

Daîzu 
 est un des soldats de Thalès. Son Goku le vainc très facilement.

Damon 
 est un combattant de l'univers 4. Il est si minuscule qu'il est presque impossible à voir à l'œil nu. Il éjecte Piccolo de l'arène pendant le Tournoi du Pouvoir. C-17 et Son Goku unissent leur force pour l'affronter. C-17 parvient à le piéger dans un petit champ de force et l'éjecte de la surface de combat, signant ainsi la défaite de l'univers 4. Mécontent, Quitela essaie d'écraser Damon avec son pied sans succès. L'univers 4 ayant perdu, Damon est effacé de la réalité.

Dercori 
 est une combattante de l'univers 4 et participe au Tournoi du Pouvoir. Elle est vaincue par Muten Roshi et son Mafuba. Elle est effacée à la suite de la défaite de son univers.

Dium

Dodoria 
, doublé par Pierre Trabaud (Dragon Ball Z) et Éric Peter (depuis Dragon Ball Z Kai) en français, décédé en 762, est un des gardes personnels de Freezer, avec Zabon. C'est un gros monstre rose assez puissant, doté de petits pics le long des bras qui lui servent à assommer ses adversaires avec violence.

Alors que Freezer et ses sbires sont sur la planète Namek à la recherche des Dragon Balls, un groupe de guerriers Nameks parvient à éliminer plusieurs des soldats du tyran, mais Dodoria intervient et les élimine sans difficulté. Au moment où il s'apprête à massacrer un enfant Namek, Son Gohan et Krilin interviennent et parviennent à sauver l'enfant, Dendé. Par la suite, Dodoria est très facilement tué par Vegeta, ce dernier ayant acquis une grande puissance.

Dodoria apparait dans le téléfilm Dragon Ball Z : Baddack contre Freezer (dont l'histoire se passe antérieurement à la saga Namek), où il attaque Baddack en traître et parvient presque à tuer celui-ci. Il apparaît aussi dans la saga Dragon Ball GT. Il fait une très brève apparition sous forme de flashback dans Dragon Ball Super.

L'attaque préférée de Dodoria est le jet d'énergie par la bouche.

À propos du nom 
Dodoria vient du durian, un fruit qui se prononce dorian en japonais.

Technique 
 Buku Jutsu

Doltakki 
 est le grand maître de la congrégation chargé par le professeur Myû de récolter assez d'énergie pour son mutant Ludé. Il transforme Pan en poupée mais est plus tard absorbé avec Pan (sur action de Myû) à l'intérieur de Ludé, il donne par la suite les informations nécessaires pour se débarrasser de Ludé. Il est tué par le général Rild alors qu'il revenait faire son rapport sur la planète M2.

Dôre 
 est un des soldats de Cooler qui part en direction de la Terre pour venger Freezer mais il se fait vaincre par Piccolo.

Dorodabo 
 est un des soldats de Slug dont le physique et certains traits comme les pointes s'inspirent de ceux de Dodoria. Il tente de corrompre Piccolo, mais ce dernier préfère l'achever après l'avoir facilement vaincu.

Drum 
 est un subalterne du démon Piccolo. Il est né en 753. Il affronte Tenshinhan et le bat facilement. Il est tué facilement par Son Goku le même jour.

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant au tambour.

Dyspo

E

Ebifuryâ 
 est un des guerriers créés à partir de la biotechnologie par le  Kochin.

F

Freezer

Frost 
 est un personnage apparaissant dans Dragon Ball Super. C'est l'un des combattants que Champa a choisi pour représenter l'univers 6 lors du tournoi contre l'univers 7 de Beerus. Physiquement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Freezer, sauf que ses couleurs sont bleues. En apparence, il est l'exact opposé du tyran Freezer car, dans son univers, il intervient avec son armée dans les conflits pour mettre fin aux guerres et aide ensuite les populations à rebâtir leurs planètes dévastées. À ce titre, il est très aimé dans son univers et considéré comme un saint.

Il combat Son Goku, qui le force à utiliser directement sa forme finale. Son Goku quant à lui se transforme en Super Saiyan, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur lui. Mais ce dernier utilise une technique secrète et Son Goku est éliminé pour être sorti du ring à la suite d'un malaise. Piccolo l'affronte à son tour. Toutefois, Piccolo sombre lui aussi dans l'inconscience et est éliminé. Jaco réalise très vite qu'il utilise une aiguille empoisonnée accrochée à son bras pour affaiblir ses ennemis. Par la suite, il joue les anges, mais il est aussi maléfique et malhonnête que Freezer : en réalité c'est lui qui déclenche, en sous-main, des guerres dans son univers et qui y met fin pour s'enrichir en aidant les populations à rebâtir leurs planètes. Écœuré et voyant là une occasion de se venger de ce que lui a fait subir Freezer, Vegeta exige de l'affronter. Étant beaucoup moins fort que Freezer, il est incapable de résister face à Vegeta en simple Super Saiyan : ce dernier l'envoie au tapis en un seul coup de poing.

Par la suite, il est malgré tout sélectionné pour représenter son univers au Tournoi du Pouvoir. Dès leur première rencontre, il s’intéresse à Freezer du fait qu'ils appartiennent à la même espèce et qu'ils sont aussi fourbes l'un que l'autre : il voit en Freezer un allié potentiel, et Freezer ne semble pas contre une association. Durant la bataille, il élimine Krilin du tournoi en le frappant par derrière, puis attaque en traître Kamé Sennin, affaibli après plusieurs combats éprouvants. Acculé, Kamé Sennin utilise une première fois la technique du Mafuba sur lui, mais rate son coup. À ce moment, Vegeta vient en aide à Kamé Sennin qui retente le Mafuba mais il le dévie sur Vegeta qui finit enfermé dans la bouteille. Heureusement, Kamé Sennin parvient à libérer Vegeta en brisant la bouteille avant qu'il ne la jette dans le vide. Il est obligé de battre en retraite. Par la suite, il propose à Freezer une alliance pour éliminer Son Gohan du tournoi. Freezer semble accepter et fait semblant d'attaquer Son Gohan, mais à la dernière minute (au moment où il baisse sa garde), le tyran l'expulse de l'arène. Voyant que Freezer a fait semblant de s'allier avec lui pour mieux le trahir, ivre de rage depuis les gradins, il tente d'éliminer Freezer en lui lançant une attaque fatale. Les dieux Zeno interviennent et le tuent, en l’effaçant de la réalité.

Fû 
Fû (フュー, Fyū) est un personnage apparaissant pour la première fois dans Dragon Ball Online. Dans ce jeu, il n'est alors qu'un bébé. Il fait partie de la race des démons comme Dabra, et est le fils de Mira et Towa. 

Fû apparaît en personnage jouable sous sa forme adulte dans Dragon Ball Xenoverse 2.

Il apparaît également dans sa forme adulte, comme l'un des personnages principaux de Super Dragon Ball Heroes.

G

Gamisaras 
, appelé Gammisalas dans le manga, est un combattant de l'univers 4 et participe au Tournoi du Pouvoir. Il est invisible, ce qui le rend particulièrement difficile à combattre. Son Gohan bombarde l'arène pour soulever une grande quantité de poussière, ce qui permet à Piccolo de le repérer et de l'éjecter de la surface de combat.

Ganos

Garlic 
 est un extraterrestre originaire de la planète Makyo. Il est le père de Garlic Junior. On ne sait que très peu de choses sur lui, mais, à une époque reculée, Dieu avait deux successeurs : le Tout-Puissant et Garlic. Garlic incarnait le mal en personne et voulait faire régner la peur et le chaos. Heureusement, le Dieu de cette époque ne fut pas dupe et enferma Garlic dans une dimension où le temps et l’espace sont différents.

Garlic Jr. 
, doublé par Akira Kamiya (film) et Shigeru Chiba (série) en japonais et par Pierre Trabaud (film) et Éric Legrand (série) en français, est le fils de Garlic.

On le découvre pour la première fois en 1989 dans le film d’animation intitulé Dragon Ball Z : À la poursuite de Garlic, où il finit par être vaincu par les pouvoirs de Son Gohan qui, même petit, déploie une onde énergétique qui envoie Garlic dans le néant qu'il avait créé. C'est le seul méchant à avoir obtenu l’immortalité grâce au dragon sacré. On le retrouve après la période Namek, où Piccolo, Son Gohan et Krilin en viennent à bout. Dans sa forme initiale, Garlic Junior a une apparence chétive et de petite taille, néanmoins cette faiblesse est compensée par sa maîtrise des techniques de psychokinésie et du qi ce qui lui permet de venir à bout du Tout-Puissant et de tenir tête au duo Son Goku-Piccolo pendant un certain temps.

Dans le film À la poursuite de Garlic, son objectif est de collecter les Dragon Balls afin d’obtenir l’immortalité et d’assaillir le Tout-Puissant qui avait été choisi gardien de la Terre aux dépens de son père Garlic, ce qui l’amène à commettre l’erreur de s’attaquer au foyer de Son Goku capturant Son Gohan (petit), qui portait la Dragon Ball à quatre étoiles sur son chapeau, et blessant Chichi et Gyumao par le biais de ses sbires. Son Goku, revenant de pêche à la hâte, s’aperçoit qu’il est arrivé trop tard et immédiatement prend le chemin vers le château de Garlic Junior où il se retrouve obligé de forger une alliance avec son ennemi Piccolo venu se venger de l’affront que lui avaient fait Garlic Junior et ses hommes de main. Bientôt rejoints par Krilin, Son Goku et Piccolo viennent à bout des mercenaires et s’en prennent à Garlic Junior qui, agacé par leur supériorité numérique, dévoile sa seconde forme qui lui procure, en plus de ses pouvoirs psychiques, une musculature colossale et donc une plus grande habileté au corps à corps. Il semble aussi capable de créer un trou noir qui absorbe ses adversaires les projetant vers une dimension de néant absolu : la Dead Zone. Garlic Junior, ayant tout juste prononcé le vœu de l’immortalité absolue à Shenron, croit avoir remporté la partie jusqu’à ce que Son Gohan, révélant son pouvoir caché, crée une onde d’énergie puissante qui projette Garlic Junior dans la dimension qu’il avait créée. Il a certes l’immortalité, cependant le désavantage est qu’il est emprisonné dans cette zone sans issue de secours, sans mourir mais en souffrant. Ce film peut être situé peu avant l’arrivée de Raditz sur la Terre.

La seconde apparition de Garlic Junior, qui n’apparaît pas dans le manga et qui est donc unique à l’anime, se situe après la saga Freezer et avant le retour de Son Goku sur Terre. Cette fois, le monstre, libéré de la Dead Zone, a pour ambition de créer un monde chaotique dont la Terre est le foyer et ceci en semant un brouillard empoisonné sur la planète transformant les habitants en mi-humains mi-bêtes perdant la raison et adoptant un instinct sauvage. Piccolo, Son Gohan et Krilin se rendent au palais du Tout-Puissant dont Garlic Junior a fait son repaire et quartier général. Alors que le trio s’est mis à combattre le monstre, le Tout-Puissant et  Popo, son fidèle serviteur, étaient à la recherche de l’eau sacrée qui permettrait de sauver les humains et animaux du sort de Garlic Junior. Ce dernier semble puiser son pouvoir de sa terre natale, l’étoile Makyo. De plus, Piccolo affaibli par les souffrances infligées au Tout-Puissant (car Piccolo et le Tout-Puissant étaient une seule et même personne à la base, Piccolo représentant le Mal et le Tout-Puissant représentant le Bien) se voit réduit à l’échec. C'est alors que Son Gohan, faisant preuve de logique et de bravoure, attaque l’étoile Makyo, affaiblissant Garlic Junior. Ce dernier est aspiré dans la Dead Zone qui se referme sur lui. L’eau sacrée peut être enfin versée et les êtres vivants sont sauvés.

On peut constater une importante progression du pouvoir de Garlic Junior dans sa seconde apparition par rapport au film.

À propos du nom 
 signifie ail en anglais.

Puissance 
La force de Garlic Junior n’est pas évoquée mais il la tire principalement de sa nature de démon, de la proximité de sa planète natale Makyo, de son désir de vengeance et sa soif de pouvoir mais aussi et surtout de son immortalité acquise auprès de Shenron. Sous sa première forme, Garlic Junior semble être inoffensif mais son pouvoir se révèle être incroyable lorsqu’il se montre sous sa deuxième forme. Ayant été battu par Son Gohan lors de leur première rencontre, on peut affirmer que sa puissance se situe manifestement en dessous des  unités, puissance de Son Gohan à son plus haut niveau dans le premier film. Le niveau de Garlic doit être voisin à celui de Raditz,  unités, car il tient tête à Son Goku et Piccolo.

Lors du retour de Garlic Junior dans la série, il affronte une nouvelle fois Son Gohan, Piccolo et Krilin. La puissance de Garlic Junior semble avoir augmenté puisque Son Gohan de retour de Namek a vu son pouvoir révélé qui atteint les  unités, Garlic est vaincu grâce au pouvoir de Son Gohan qui détruit la planète Makyo, source de pouvoir de Garlic Junior.

Ghourd

Ginger 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans À la poursuite de Garlic), c'est d'ailleurs le plus puissant des trois. Il a la capacité de sortir des épées de son propre corps. Il est éliminé par le Kamé Hamé Ha de Son Goku en même temps que Nikkî.

Ginyu

Commando Ginyu

Gokua 
, l’épéiste, est un des quatre acolytes de Bojack. Il est tué par Trunks du futur.

Granolah 
Chasseur de primes de profession et sniper émérite, Granolah est un survivant de la planète Céréal. Son peuple fut anéanti par les saiyans sur ordre de Freezer. Depuis ce jour il n'est animé que par une soif de vengeance insatiable. Lorsqu'il apprend de la bouche des chefs des Heaters que Freezer et revenu a la vie et que des Saiyans ont survécu a la destruction de la planète Végéta, il s'empresse de se servir des deux boules de cristal de son ami namek Monaito pour devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, sacrifiant en retour la majeure partie de son espérance de vie. Peut de temps après avoir obtenu ses pouvoirs, il affronte Son Goku et Végéta sans se douter un seul instant qu'il a été piégé par les Heaters qui souhaitent se débarrasser de lui. Cependant, il donne énormément de fil a retordre aux deux Saiyans qui préfèrent combattre l'un après l'autre plutôt qu'en équipe. Alors que ses deux adversaire sont aux abois et qu'il s'apprête a décocher une attaque très puissante sur Végéta, il est interrompu par Monaito qui lui fait une étonnante révélation : Granolah a survécu à l'anéantissement de son peuple grâce à un Saiyan (Bardock). Granolah tombe alors des nues et n'arrive pas à croire qu'il doit la vie à un membre du peuple qu'il hait plus que tout.

Gryll

Gure 
, doublée par  en japonais, n’apparaît que dans le film d’animation Dragon Ball : Salut ! Son Goku et ses amis sont de retour !!. C'est une extraterrestre et elle est la femme de Table.

Gyôshu 
 est un des scientifiques de Slug. Il se fait tuer par Slug lui-même pour avoir proposé un délai trop long à son travail. Kakûja le remplace en proposant un délai inférieur.

H

Hatchiyack 
 est un personnage de l'OAV Le Plan d'éradication des Super Saïyens. Il s’agit du docteur Raichi qui mute avant de mourir pour devenir ce monstre.

Hearts 

Hearts (ハーツ, Hatsu) apparaît dans Super Dragon Ball Heroes. Il était présenté au départ comme étant le chef des Guerriers de la Zone du Noyau, un groupe d'individus dont l'objectif est de neutraliser le Roi Zeno.

Apparence 

Hearts est un grand homme aux cheveux blonds et lisses, aux yeux rouges et aux oreilles pointues. Sa peau est généralement pâle, avec quelques marques jaunes sur les côtés supérieurs de son visage. Il porte un long manteau noir sur une ceinture jaune et un pantalon rouge, en plus de gants rouges et d'une visière orange sur les yeux.

Biographie fictive 

Hearts est un individu arrogant et bien-pensant, avec un objectif égoïste et dévorant. Il croit que l'univers entier ne peut être vraiment libre que si les dieux, y compris les Rois Zeno, sont tous tués. En même temps, il est un peu hypocrite : tout en parlant de liberté et de paix véritables, il n'a aucun scrupule à attaquer des planètes et à tuer d'innombrables personnes, considérant que tout cela sert à "nourrir" le multivers. Lorsqu'on fait appel à son hypocrisie, non seulement Hearts admet ce fait, mais il semble en fait l'accueillir, acceptant son hypocrisie avec grâce. En même temps, cependant, il semble apprécier ses camarades, car il les a sauvés de la défaite chaque fois que l'ennemi a fait pression sur eux et, après la mort de Kamin et Oren, il promet qu'ils ne sont pas mort en vain, car il avait achevé la Graine de l'Univers, un grand objet qui absorbe et emmagasine l'énergie déployée au combat, qui est censé tuer les Zeno. Cependant, sa loyauté ne va finalement que vers son objectif de détruire les dieux, car une fois que le Zamasu fusionné a été considéré comme n'étant plus nécessaire, Hearts a détruit le dieu voyou avec plaisir.

Hearts semble avoir une attitude posée, n'étant pas troublé par les apparitions inattendues de Vegeta et Trunks, et gardant son plan comme sa principale priorité. Sa confiance est perçue comme la façon dont Hearts a volontiers remis en question l'identité du mortel le plus fort de tout l'univers, et n'a montré aucune hésitation ou doute quant à l'affrontement avec Jiren lors de la découverte de son identité. Cependant, il peut aussi reconnaître et respecter la puissance de ses adversaires car il a reconnu Jiren comme étant digne d'être le mortel le plus fort des univers.

Dans le manga, il a admis que la puissance de Jiren était bien plus grande qu'il ne le pensait et il semble impressionné par le fait que Hit ait réussi à trouver un contre à sa capacité de lire l'esprit et à lui lancer une attaque.

En plus de son arrogance, il a déclaré qu'il voulait faire ressortir la capacité d'Ultra Instinct perfectionnée de Goku, ce qui implique que, comme d'autres combattants comme Son Goku ou Hit, il aime relever un véritable défi.

Après sa défaite contre Gogeta, Hearts a montré un côté bienveillant, révélant finalement qu'il voulait la liberté pour les univers entiers puisque les Rois Zeno les effacent sur un coup de tête, montrant ainsi son appréciation et son amour pour les mortels. Cela indique également que la véritable raison pour laquelle il a tué le Zamasu fusionné était d'éliminer la menace qu'il représentait pour les mortels.

Hermila 
, appelé Hamira dans le manga, participe au Tournoi du Pouvoir et est issu de l'univers 2. Il attaque ses adversaires à distance à la manière d'un tireur embusqué. Seul Tenshinhan parvient à l'approcher suffisamment pour le neutraliser. Pris au piège, il détruit le sol pour faire tomber Tenshinhan de l'arène mais ce dernier l'entraîne dans sa chute.

Apparence 
Hermila a la peau vert foncé, de long cheveux roux et a pour seuls vêtements un slip rouge et des bottes marrons.

Hildegarn 
, aussi appelé Hildegân ou encore Hildegan, doublé par Shin Aomori en japonais, décédé en 775, est un énorme monstre et c'est le méchant principal du film L'Attaque du dragon.

À une époque reculée, un être exceptionnel avait débarrassé sa planète, nommée Konatz (également planète natale de Tapion), de toutes les formes maléfiques qui y sévissaient.

Lorsque ce héros mourut, une gigantesque statue fut érigée à sa mémoire. Plus tard, des prêtres, pratiquant la magie noire, réussirent à donner vie à la statue à force d'incantations démoniaques.

Le monstre, nommé Hildegarn, se mit alors à semer la terreur, la destruction et la mort sur Konatz. Il fut finalement vaincu par un prêtre qui, grâce à son épée, sectionna le corps du géant en deux. Chaque partie du monstre fut transférée dans les corps de deux jeunes gens : un jeune homme nommé Tapion, et son jeune frère Minocia. Ils furent ensuite enfermés dans deux boîtes à musique scellées, qui furent envoyées dans des galaxies différentes.

Un des prêtres qui donna vie à Hildegarn, un certain Hoï, entreprit de se mettre en quête des deux boîtes. Il réussit à récupérer et à ouvrir celle qui contenait Minocia, et élimina le jeune garçon. De cette façon, Hoï put libérer la partie inférieure d'Hildegarn.

Afin d'ouvrir la seconde boîte, Hoï se rendit sur Terre afin de demander de l'aide à Son Goku et ses amis. Le dragon Shenron réalisa le vœu d'Hoï, et Tapion sortit de la boîte. Mais celui-ci s'en trouva mécontent : sa libération risquait en effet de faire ressurgir Hildegarn. Ce qui ne manqua pas de se produire : les deux parties d'Hildegarn se retrouvèrent et le géant sema un incroyable chaos.

De plus, Hildegarn possédait la faculté de se téléporter en se transformant en courant d'air. Au terme d'un combat difficile, Son Goku sous sa forme Super Saiyan 3 en viendra à bout à l'aide d'une nouvelle technique : le Ryū-ken, qui fait surgir un dragon doré.

Hit 
 est un guerrier de l'univers 6. Il est recruté par Champa lors du tournoi opposent l'univers 6 et l'univers 7. C'est un tueur légendaire craint de tous. Il fait une deuxième apparition dans un épisode hors-série ou il affronte Son Goku dans un combat à mort. On découvre à la fin de l'épisode, que c'est un compromis fait avec lui lors d'un échauffement. Il revient en candidat lors du Tournoi du Pouvoir.

Apparence 
Hit est un personnage de grande taille, avec la peau violette et porte un long manteau noir qui laisse apparaître son torse. Hit apparaît comme un personnage calme et introverti.

Son design est une création de Tayotarô, mais sa personnalité a été ajustée par Akira Toriyama. Son apparence n'est pas sans rappeler Cell.

Biographie fictive 
Hit fait partie des 5 combattants de Champa de l'univers 6 et s'oppose donc naturellement à l'équipe Beerus qui appartient à l'univers 7. Contrairement à Cabba, il ne vient pas saluer ses adversaires et reste en retrait. Peu après la défaite de Frost, il est le seul à se rendre compte avec Vados qu'il projetait de voler la récompense du tournoi. Cependant, Hit parvient à le mettre KO et ce grâce à une mystérieuse technique. Peu après la défaite de Magettâ, Son Goku et Vegeta commencent à entrevoir la menace qu'il pourrait représenter. Il est rapidement intrigué par la transformation de Vegeta en Super Saiyan Bleu, sans pour autant être impressionné. Après la défaite de Cabba face à Vegeta, Hit est le dernier combattant de l'univers 6 à entrer dans l'arène. Champa ne se fait pas de soucis car connaissant la réputation de Hit comme étant un légendaire assassin. Mais il s'inquiète brièvement quand il apprend que Vados a promis de lui offrir le "Cube", un moyen de transport qui lui permettrait de se rendre n'importe où y compris dans le multivers. Hit affronte dans un premier temps Vegeta qu'il parvient à vaincre très facilement. En effet, malgré la hargne du prince des Saiyans, Hit déploie de nombreux coups visant ses points vitaux. Vegeta s'incline devant cet adversaire totalement inatteignable. La technique spéciale de Hit est le Saut temporel (時とばし, Toki tobashi), ce qui lui permet de stopper le temps pendant 0,1 seconde. Son Goku entama alors la suite du tournoi contre Hit, et bien que mis en difficulté par son adversaire, il parvient à anticiper sa technique et parvient à l'érafler, poussant Hit à se battre sérieusement. Cependant lors du match, Hit progresse à son tour et parvient à stopper le temps pendant 0,5 seconde. Son Goku doit alors combiner la transformation du Super Saiyan Bleu avec l'Aura de Kaio pour renverser le cours du match. Néanmoins, Hit parvient à esquiver ses attaques et à s'améliorer de plus en plus. Son Goku demande alors à annuler les règles du tournoi pour que Hit puisse se battre avec toute sa puissance, mais voyant que Beerus et Champa se disputent une fois de plus, Son Goku décide d'abandonner et propose à Hit de reprendre le combat un autre jour sans intervention des dieux de la destruction, à la plus grande surprise de l'assassin. Le prochain adversaire de Hit est donc Monaka. Il comprend vite que Monaka est faible et fait semblant d'être éjecté hors du ring par celui-ci. Il repart en disant à Son Goku qu'ils sont quittes, il demande plus tard à Champa de le ramener chez lui, ce à quoi le dieu de la destruction de l'univers 6 refuse. Frustré d'avoir perdu face à Beerus, Champa veut « tuer » tous les combattants de son univers, mais l'apparition du roi de tous les univers, Zeno va l'en empêcher.

Après la défaite de Zamasu fusionné par Trunks du futur, Hit a pour mission d'assassiner Son Goku. Son Goku sent sa présence et va à sa rencontre. Mais il se fait tuer par une onde de choc invisible reçue dans le cœur. Par chance, la boule d'énergie que Son Goku avait envoyée juste avant sa mort lui retombe dessus et le sauve miraculeusement. Le combat reprend et se conclut par une égalité. C'est Son Goku qui a demandé à être la cible de Hit.

Par la suite, Hit fait partie des dix guerriers représentant l'univers 6 lors du Tournoi du Pouvoir. Dès le début du tournoi, Narilama attaque les combattants grâce à une rotation sur lui-même mais Hit lui bloque son bras avec Basil de l'univers 9. Plus tard, lorsque Kale se transforme en Super Saiyan Berserker, il utilise sa technique afin de sauver Caulifla projetée vers l'extérieur de l'arène. Il se rendra compte que Kale ne se contrôle plus et risque de tuer un participant, ce qui l'éliminerait. Après un face-à-face avec Jiren qui venait de mettre K.O. Kale, l'arrivée de Son Goku lui permet de s'enfuir. Ensuite, Hit et Son Goku (dans sa forme Super Saiyan Divin) coopèrent afin de battre Dyspo et Kunshi, deux Pride Troopers de l'univers 11. Hit réussit à sortir Kunshi du ring, et Dyspo prend la fuite. Après que Son Goku ait perdu face à Jiren, le meilleur guerrier de l'univers 11, Hit décide de prendre la relève de Son Goku et l'affronte. Hélas, du début à la fin, Jiren écrase Hit malgré les techniques redoutables de ce dernier. Hit tente même de paralyser Jiren avec ses pouvoirs pendant les vingt-cinq minutes de tournoi restantes tandis que ses jeunes compagnons sont alors chargés d’affronter les autres guerriers seuls. Malheureusement, Jiren se libère du sort en seulement deux minutes et élimine Hit du tournoi.

Détails supplémentaires 
Frost le nomme le légendaire Hit, ce qui laisse percevoir qu'il s'agit d'une célébrité de son univers. Ce tueur à gages dispose de la technique qui lui permet d'arrêter le temps pendant au moins 0,1 seconde. C'est ainsi qu'il parvient à viser les points vitaux de ses adversaires avec une dextérité très précise sans être vu.

Il est le plus fort de l'univers 6, et parvient sans difficulté à rivaliser avec un Super Saiyan Bleu.

Hoï 
 est un sorcier à la recherche des parties inférieure et supérieure du corps de Hildegarn. Après avoir retrouvé et assassiné Minosha qui contenait la partie inférieure, il se met à la recherche de la partie supérieure enfermée dans le corps de Tapion. Il se fait tuer par Hildegarn qui l'écrase sans s'en apercevoir.

Hop

J

Jaco 

 fait partie de la police intergalactique. C'est le personnage principal du manga Jaco the Galactic Patrolman, préquelle à Dragon Ball dans laquelle Jaco vient sur terre pour la défendre d'un terrible envahisseur qui arrivera dans quelques heures, à savoir Goku enfant. Jaco apparaît également dans le film Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’ dans lequel il revient sur Terre pour prévenir Bulma que Freezer arrive sur Terre dans une heure. Par la suite, il combat l'armée de Freezer aux côtés de Son Gohan, Krilin, Piccolo et Kamé Sennin en attendant l'arrivée de Son Goku et Vegeta.

Janemba 
, doublé par Tesshō Genda en japonais et par Frédéric Bouraly en français, né et décédé en 774 au Paradis, est un monstre créé en enfer à cause d'une erreur d'inattention d'un des gardiens des âmes. Toutes les âmes des monstres condamnés aux enfers s'échappèrent et prirent possession du Démon Psyché, le gardien responsable de la machine à laver les esprits. Ceci donna naissance à Janemba, un monstre énorme (approximativement la taille d'une baleine, en plus rond) aux allures de poussah débonnaire.

Son Goku est chargé de s'occuper de Janemba. Malgré son allure débonnaire et infantile, c'est un adversaire redoutable qui mettre à profit ses facultés de téléportation pour frapper de n'importe où et retourner les attaques de ses ennemis contre eux-mêmes. Son Goku est impuissant face au monstre jusqu'à ce qu'il se transforme en Super Saiyan de niveau 3 et le réduise en bouillie. Alors qu'il croit son adversaire terrassé, Janemba se reforme et prend un apparence beaucoup plus petite (à peu près de taille humaine) et moins infantile, mais plus cruelle et plus puissante. Le combat s'engage alors et Son Goku fait jeu égal avec Janemba. Cependant ce dernier le surprend à l'aide de techniques inattendues (épée, téléportation, découpe de l'espace temps, décomposition de son propre corps) mettant le héros à mal. Janemba est finalement vaincu facilement par Gogéta après la fusion entre Son Goku et Vegeta venu en renfort. C'est contre cet adversaire que la fusion en Gogéta est utilisée pour la première fois.

Physique 
Janemba semble être un personnage regroupant les caractéristiques des plus grands ennemis de Son Goku. Tout comme Freezer, Janemba possède une queue. Son corps ressemble à celui de Cell. Il a également deux crêtes sur la tête, à l'instar de la dernière transformation de Cooler. Et comme Boo, son corps est élastique, il peut le décomposer pour le reconstituer et le déformer à sa guise.

Jeese

Jimize 
, appelé Jimizu dans le manga, appartient à l'univers 2. C'est un participant au Tournoi du Pouvoir. C'est un Yardrat, par conséquent le déplacement instantané n'a aucun secret pour lui. Il est facilement vaincu par Freezer qui parvient à anticiper tous ses déplacements. Il est rudement mis à mal par le tyran avant d'être finalement éjecté de la surface de combat par ce dernier.

Jilasan 
, appelé Dyrasen dans le manga, est un combattant de l'univers 10 et participe au Tournoi du Pouvoir. Il a le look d'un don Juan et il se balade avec une rose. Il n'a pas l'occasion de prouver de quoi il est capable puisqu'il est éjecté rapidement et de façon assez comique par Brianne transformée en Ribrianne alors qu'il se préparait à affronter Piccolo. Il est effacé à la suite de la défaite de son univers.

Jiren 
 est un membre des Pride Troopers et participant au Tournoi du Pouvoir. Il est le plus fort de l'équipe de l'univers 11. Selon les dires de Vermoud, Dieu de la destruction de l'univers 11, Jiren serait du niveau d'un dieu de la destruction et même au-delà, l'ayant déjà dépassé en termes de puissance depuis longtemps. Il a tendance à méditer avant de combattre afin de canaliser sa puissance.

Apparence 
Jiren n'a pas de cheveux ni de poils et possède de gros yeux noirs et de petites narines. C'est un alien très musclé et comme tous ses coéquipiers, il porte un uniforme rouge et noir, des bottes et des gants blancs.

Personnalité 
Jiren apparaît également comme étant une personne flegmatique et taciturne, il ne parle que lorsque la situation l'exige. Depuis la mort de ses compagnons et de son maître, il s'est renfermé sur lui-même dès son plus jeune âge, et a du mal à faire à nouveau confiance. Vermoud, le Dieu de la destruction de l'univers 11, raconte l'histoire de son passé aux Pride Troopers mais, dans le manga, il leur apprend que Gitchen, le maître de Jiren, a envoyé son jeune disciple chez les Pride Troopers afin d'acquérir l'esprit d'équipe. Durant le Tournoi du Pouvoir, Jiren ne prête aucune attention à ses camarades, mais après avoir affronté et perdu face à Goku, il se repend de son attitude, prend enfin conscience de l'importance d'avoir des compagnons de route, de la confiance placée aux autres.

Biographie fictive 
Son passé est révélé par Vermoud, le Dieu de la destruction de l'univers 11, durant le Tournoi du Pouvoir : un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il découvre son village attaqué et ses parents assassinés par un être malfaisant. Adopté par Gitchen, qui deviendra son maître, il s'entraîne dur afin de devenir plus fort. Il se trouve des compagnons de route, puis affronte l'assassin de ses parents. Malheureusement, ses camarades se font tuer les uns après les autres, y compris son maître. Ayant perdu espoir, les survivants lui tournent le dos, et il se retrouve à nouveau seul. Depuis ce jour, il a fini par se convaincre que la confiance n'a pas sa place dans le monde, que les sentiments sont inutiles, qu'il vaut mieux s'enfermer dans la solitude et que seule la force compte.

Durant ce tournoi organisé par Zeno et Zeno du futur, il est choisi pour être l'un des combattants de l'univers 11. Toppo parle de sa puissance à Son Goku lors du match d'ouverture et lui explique qu'il n'est pas le plus puissant du groupe mais un certain « Jiren » contre lequel Goku n'aura aucune chance.

Lorsque Toppo avertit Kahseral et Dyspo du Tournoi du Pouvoir et de son enjeu, il annonce qu'il faudra compter sur Jiren pour que l'univers 11 ressorte gagnant. Il fait alors sa première apparition, en train de méditer pour le tournoi.

Tout comme Toppo, Jiren prend très au sérieux le Tournoi, depuis qu'il sait que le sort de son univers en dépend. L'équipe de l'univers 7 semble très impressionnée par le Ki qui émane de Jiren. À peine Son Goku a le temps de jeter un coup d'œil que Jiren est déjà apparu derrière lui. Son Goku remarque alors avec stupéfaction à quel point Jiren peut être extrêmement rapide.

Peu après, deux cubes d'acier Kachi Kachin se dirigent sur Son Goku et Jiren. Son Goku esquive en sautant par-dessus. Jiren reste debout, sans bouger et sans dire un mot alors que les cubes se placent dans les morceaux des espaces béants de l'arène qui était en train d'être reconstruite par Liquir et les siens, ce qui laisse encore plus Son Goku stupéfait d'avoir esquivé les deux cubes d'acier. Plus tard alors que le tournoi a commencé, Son Goku observe Jiren qui reste debout sans bouger. Kai et Vermoud notent son attitude, mais ils ne s'en inquiètent pas, car il s'agit bel et bien du style de Jiren, ce même style qui a fait fuir Rabanra, un combattant de l'univers 2 qui était prêt à attaquer Jiren, mais qui a rapidement changé d'avis.

Il opte pour une attitude assez passive et désinvolte. Malgré cela, sa présence suscite crainte et nervosité auprès de ses adversaires, il ne réagit qu'en cas d'absolu nécessité, comme il a été vu neutraliser le grabuge de Kale en forme Super Saiyan Berserker.

Jugeant Son Goku un peu trop dérangeant, les deux entament un combat. Son Goku, voulant jauger de la puissance de son adversaire, se transforme petit à petit tout en frappant Jiren de face. Ce dernier ne subit aucun dégât apparent jusqu'à la transformation de Son Goku en Super Saiyan divin. N'écoutant alors que son désir de combat, Son Goku décide de combattre Jiren sous sa forme Super Saiyan Bleu, mais en vain : Jiren reste étonnamment fort et parvient à anticiper chacune des attaques de Son Goku et à riposter tout de suite après. Son Goku déchaîne toute sa puissance en se transformant en accouplant l'Aura de Kaio avec le Super Saiyan Bleu, mais sans résultat : il est totalement impuissant face à Jiren, qui ne considère même pas ce combat digne de lui. Alors, la dernière technique de Son Goku, le Genki Dama de l'univers 7 est finalement le dernier espoir de tous les guerriers du tournoi, tous obnubilés par leur combat. Jiren, avec sa puissance écrasante, nargue Son Goku en lui permettant d'amasser le maximum de puissance pour sa dernière attaque. Il bloque facilement le Genki Dama lancé par le Saiyan, avant de le retourner contre lui. Quelques minutes après, Son Goku, ayant eu la volonté de résister à sa propre attaque, peut se transformer à nouveau, et obtient une apparence et une forme nouvelle de ki appelée l'Ultra Instinct, lui permettant presque de faire jeu égal avec le leader des Pride Troopers. Malgré l'Ultra Instinct du Saiyan, Jiren reste toujours sur ses gardes et prend le dessus. Il repousse Son Goku pour de bon et c'est Hit qui, à son tour, attaque Jiren. Jiren connait la puissance de son nouvel adversaire et se défend suffisamment. Mais Hit ne fait pas long feu face au Pride Trooper et se fait éliminer de l'arène. Plus tard, alors qu'il ne reste que l'univers 7 et 11 sur la surface de combat, Jiren doit affronter Son Goku et Vegeta en même temps. Mis en difficulté par les Saiyans, Jiren est rejoint par Toppo et lui prête main-forte en affrontant Vegeta. Jiren est désappointé lorsque le prince des Saiyans élimine Toppo du tournoi, reprochant à son second qu'il attendait mieux de sa part.

Jiren perd alors son flegme habituel et décide de se battre au maximum de ses capacités contre Son Goku, Vegeta et C-17. Une fois cette parenthèse close, Jiren se fait attaquer par Freezer qui lui dit d'oublier les règles. Jiren se débarrasse très facilement de Freezer. Il est troublé par les propos de C-17 qui lui font perdre son calme et se déchaîne face à ce dernier. C-17 perd la vie en se sacrifiant pour effacer son attaque. Il ne se ménage pas face à Vegeta qui comptait sur ses dernières forces pour pouvoir le mettre au tapis mais en vain, ce qui signe l'élimination du Saiyan. Son Goku, après avoir reçu l'énergie de son ami, passe à son tour à l'attaque mais ne peut faire mieux que son rival. Au bord du désespoir et bras ballant, Son Goku éveille à nouveau l'Ultra Instinct, puis s'enveloppe davantage de chaleur afin d'obtenir la forme complète de son nouveau pouvoir. La nouvelle puissance du Saiyan lui permet de rivaliser avec Jiren, voire de le dépasser. Ne supportant pas cette situation, Jiren éveille, à son tour, cette puissance, mais cela ne suffit pas pour dépasser Goku. Alors que le Saiyan allait l'expédier en dehors de l'arène, il est terrassé par l'énergie de l'Ultra Instinct et subit les conséquences de sa technique. Tentant d'éjecter Goku de l'arène, ce dernier est sauvé par Freezer. Le tyran et C-17 décident d'unir leurs forces pour faire face à l'alien, en attendant le renfort de Goku. Puis Freezer et Goku font finalement équipe et parviennent à éliminer Jiren du tournoi, le traînant dans leur chute. Avant la destruction de l'univers 11, Jiren se repend de son attitude avant que Goku ne lui parle, souhaitant le revoir très vite. Ressuscité par C-17 (qui a gagné le tournoi et émis le souhait de la restauration des univers effacés), il prend enfin conscience de l'importance d'avoir des compagnons de route, de la confiance à accorder aux autres, et émet également le souhait de revoir le Saiyan un jour.

Puissance 
Jiren est le plus fort guerrier de l'univers 11. Toppo note à Son Goku que si en Super Saiyan Bleu il fait jeu égal avec lui, il n'a alors aucune chance face à Jiren.

Il parvient à pousser Son Goku dans ses derniers retranchements qui parvient à éveiller la forme complète de l'Ultra Instinct et capitule devant la nouvelle puissance de Son Goku

K

Kakao 
 est un des soldats de Thalès.

Kakûja 
 est un des scientifiques de Slug.

Kikono 

Il apparait dans le film Dragon Ball Super: Broly. Il est au service de Freezer et semble faire office de conseiller auprès du tyran.

Katopesla 
, appelé Catopesra dans le manga, est un combattant de l'univers 3, où il travaille dans sa planète en tant que policier. Il possède un uniforme spécial de combat qui lui permet d'activer différents modes de combat. Lors du Tournoi du Pouvoir, il défie Freezer qui préfère l'ignorer, le jugeant inintéressant comme adversaire. Il affronte Vegeta mais est éjecté de l'arène par une attaque sournoise de Gamisaras. Il est suffisamment fort pour tenir tête à un Super Saiyan et force Vegeta à se battre plus sérieusement.

Technique 
 Mode Change (S pour le mode « vitesse tourbillonnante », B pour le mode « bataille de folie », U pour mode ultime)
 Final Mission

Kettle

Kishîme 
 est un des guerriers créés à partir de la biotechnologie par le docteur Kochin.

Kiwi 
 est un rival de Vegeta, lorsque celui-ci fait encore partie de l’armée de Freezer. On peut remarquer qu'il a un air de ressemblance avec Tambourine.

Kiwi et Vegeta se détestent depuis toujours mais ne peuvent rien tenter l’un contre l’autre puisqu’ils sont dans le même camp. Après la défaite de Vegeta sur la Terre et son retour dans une des bases de Freezer, Kiwi vient le narguer, lui apprenant que Freezer est parti chercher les Dragon Balls sur Namek.

Peu après que Vegeta a trahi Freezer en se rendant sans autorisation sur Namek, c'est Kiwi qui est choisi pour s’occuper de lui. Ravi de pouvoir enfin régler ses comptes en toute impunité, celui-ci part affronter Vegeta sur Namek. Mais le séjour de Vegeta sur Terre a considérablement augmenté sa force de combat et celui-ci élimine Kiwi très facilement.

À propos du nom 
Son nom vient du fruit le kiwi.

Personnalité 
Kiwi est un être très cruel mais il est aussi très lâche et n'à pas hésité à utiliser des ruses contre Vegeta dont la puissance s'est accrue pour sauver sa peau, chose que Vegeta ne ferait jamais.

Technique 
 Buku Jutsu

Jeux vidéo 
Il est disponible dans les deux derniers Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi ainsi que dans Dragon Ball: Raging Blast 2 et dans Dragon Ball Z: Dokkan Battle.

Kunshi 
, appelé K'nsi dans le manga, est un Pride Trooper de l'univers 11 participant au Tournoi du Pouvoir. Sa technique lui permet de créer des fils d'énergie dont il se sert pour capturer ses adversaires. Il est éjecté de la surface de combat par Hit.

L

Lavender

Lemo 
Lemo est un personnage apparaissant dans le film Dragon Ball Super: Broly. Il travaille pour la solde de Freezer au départ. Tout comme Cheelai, il se liera d'amitié avec Broly.

Lirybeu

M

Magettâ 
, appelé Goldoma dans la version française de l'animé, est un combattant de l'univers 6. Il apparaît pour la première fois lors du tournoi de l'univers 6 et 7. Il combat Vegeta au second tour et perd la manche, car Magettâ étant sensible aux insultes, Vegeta le traite de robot de pacotille. Il apparaît une nouvelle fois dans un épisode hors-série avec son équipe de l'univers 6 lors d'un match de baseball. Magettâ revient lors du Tournoi du Pouvoir, où il fait partie des dix combattants de l'univers 6. Il combat à nouveau Vegeta, qui tente de l'insulter encore une fois, mais Magettâ reste indifférent car son ami Botamo est installé sur son dos pour lui boucher les oreilles. Par la suite, Vegeta, Magettâ et Botamo sont séparés à cause de la force incontrôlable de Kale. Plus tard, il s'allie avec Frost pour combattre à nouveau Vegeta, mais Magettâ est finalement éliminé par le prince des Saiyans.

Apparence 
Bien qu'il ait une allure robotique, Magettâ fait partie d'une race extraterrestre nommée « Metalman ».

Maji-Kayo

Majin 
Les Majins sont un peuple fictif. Les Majins sont Babidi, Bibidi et Boo. Ceux qui sont convertis en Majins sont Dabra, Pui Pui, Spopovitch, Vegeta, Yakon et Yam.

Dans Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Xenoverse 2, le sexe féminin pour les avatars existent.

En japonais, majin peut s'écrire de deux façons différentes :
 écrit , il signifie « dieu démon » ;
 écrit , il désigne un être doté de pouvoirs magiques (par exemple un génie ou un sorcier), ou une entité démoniaque ou diabolique.

Majora

Medamatcha 
 est un des soldats de Slug. Il se fait battre par Son Goku. Il est habillé comme Drum et Tambourine, deux démons nés du démon Piccolo, ce qui laisse supposer que Medamatcha est sans doute né de Slug.

Merus 
Le personnage de Merus n'apparait pour l'instant que dans le manga. Le résumé ci-dessous correspond a la version papier.

Merus est un officier de la police galactique qui se rend sur Terre pour capturer Majin Boo. Arrivé sur place, ses hommes sont mis KO par Son Goku, mais il parvient à surprendre Son Goku et Végéta et à les neutraliser. Il accepte l'aide des deux Saiyans. Il oblige Son Goku et Végéta à arborer le symbole de la police galactique le temps d'appréhender Moro.

Methiop 
 appartient a l'univers 10 et participe au Tournoi du Pouvoir. Il est éjecté de la surface de combat par Kale lorsque celle ci bombarde l'arène en perdant le contrôle de son ki. Methiop peut allonger ses bras pour frapper ses adversaires sans trop s'approcher d'eux. Il est effacé de la réalité à la suite de la défaite de l'univers 10.

Mira 
Mira est un démon et est l'antagoniste principal des jeux Dragon Ball Online, Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Xenoverse 2. Il a été créé artificiellement par sa femme Towa. Physiquement, Mira a la peau bleu, des cheveux blanc, des oreilles pointues et des yeux rouges. Il porte une sorte d'armure rouge et blanche avec une longue tunique noire recouvrant les jambes. Mira est également le père de Fû. Il tue Towa en l'absorbant, puis est tué par l'Avatar de Temps accompagné par Son Goku dans Dragon Ball Xenoverse 2.

Minosha 
 est le petit frère de Tapion. Après avoir été retrouvé par Hoï, celui-ci le tue et récupère la partie inférieure du monstre Hildegarn qui était enfermé dans le corps de Minosha.

Misokattsun 
 est un des guerriers créés à partir de la biotechnologie par le Docteur Kochin.

Monna 
 est une participante au Tournoi du Pouvoir. Elle appartient à l'univers 4. Elle affronte Cabba et le domine jusqu'à ce que ce dernier atteigne le Super Saiyan 2. Elle est éjectée de la surface de combat par le jeune Saiyan.

Monaka 
 est une créature de l'univers 7. Il travaille comme livreur galactique, mais selon les dires de Beerus, il est le guerrier le plus fort de l'univers, surpassant même Goku. Mais en réalité, ce n'est qu'une ruse de la part du Dieu de la destruction afin de motiver Goku et Vegeta à se surpasser. Il apparaît lors du tournoi opposant les univers 6 et 7. Alors qu'il doit affronter Hit lors du dernier combat, ce dernier comprend que Monaka est faible. Il fait donc semblant d'avoir été éjecté et perd le combat, donnant ainsi la victoire à l'univers 7. Le lendemain du tournoi, Bulma organise un festin chez elle, auquel Monaka n'a ni été convié, ni mis au courant. Malheureusement, la team Dragon découvre la vérité au sujet de Monaka. Beerus est contraint de se déguiser en Monaka et d'affronter Son Goku dans cet accoutrement afin que le Saiyan persiste à croire en la force de Monaka. Lors du combat entre Goku et le clone de Vegeta sur la planète Potaufeu, il détruit la source de l'eau surhumaine, mettant ainsi fin à la menace.

Moro

Murichim 
, appelé Mulithim dans le manga, est un combattant de l'univers 10. Il est éjecté de la surface de combat par Freezer lors du Tournoi du Pouvoir. Il est grand et il est très musclé. Comme Krilin, il possède six points sur le front.

Mustard 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans Dragon Ball Z).

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant à la moutarde.

Professeur Myû 
Le  est un robot fabriqué et programmé par Baby afin de rassembler l'énergie nécessaire à la résurrection de celui-ci.

C'est un savant fou qui ressemble en apparence au docteur Gero. Ce professeur fabrique des mutants et désire comprendre pourquoi les Saiyans sont aussi forts et pourquoi leur énergie est presque inépuisable.

Myû est à l'origine de Baby, le bébé mutant qui pose certains problèmes à Son Goku et ses amis. C'est aussi lui qui a fabriqué Super C-17 en enfer à l'aide du docteur Gero. Le professeur Myû est incapable de se battre sans ses robots.

Il est tué une première fois par Baby lui-même puis re-tué par Super C-17 après s'être échappé de l'enfer.

N

Napapa 
 est un guerrier de l'univers 10 participant au Tournoi du Pouvoir. Il est éjecté par Caulifla. Son style de combat évoque clairement celui d'un sumotori. Il est effacé de la réalité à la suite de la défaite de son univers.

Neizu 
 est un des soldats de Cooler mais il se fait vaincre par Piccolo qui retourne l'attaque électrique de son ennemi contre lui. Il a la capacité de rétracter sa tête à l'intérieur de son corps, comme les tortues. En effet, Neizu ressemble à un reptile malgré sa bipédie, son armure et son attitude.

Nikkî 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans À la poursuite de Garlic). Il a la capacité de sortir des épées de son propre corps. Il est éliminé par le Kamé Hamé Ha de Son Goku en même temps que Ginger.

Nink 
 est un participant au Tournoi du Pouvoir et appartient à l'univers 4. Il s'en prend directement à Son Goku et tente de s'éjecter de l'arène avec lui. Nink a une très grande force physique, si bien que Son Goku est obligé de recourir au Super Saiyan Bleu pour se libérer de son étreinte. Son Goku parvient à se libérer de justesse et Nink tombe tout seul de l'arène.

O

Obuni 
, appelé Obni dans le manga, est un guerrier de l'univers 10 participant au Tournoi du Pouvoir. Il fait son apparition aux côtés de Rubalt et défie Son Gohan. Tandis que Rubalt est vite éliminé par Piccolo, Obuni offre une plus grande résistance. Sa principale technique consiste à matérialiser son ki sous différentes couleurs pour perturber son adversaire. Il fait preuve d'un grand respect envers Son Gohan qu'il remercie pour le combat qu'il lui offre.

Obuni étant le dernier membre de son équipe encore en lice, le sort de l'univers 10 dépend donc de lui. Il est d'autant plus déterminé à vaincre son adversaire, puisqu'il a quelque chose d'inestimable à protéger dans son univers. Malheureusement, Obuni est éjecté de la surface de combat par Son Gohan, ce qui signe la fin de l'univers 10. Alors qu'Obuni est avec ses compagnons dans les gradins sur le point de se faire effacer, Son Gohan comprend en voyant le pendentif d'Obuni rester sur l'arène que son adversaire voulait plus que tout protéger sa femme et son enfant.

Obuni revient à la vie en même temps que son univers grâce au vœu formulé par C-17 qui est déclaré vainqueur du tournoi.

Apparence 
Obuni est de grande taille, a la peau vert foncé et de longs cheveux blancs.

Oregano

P

Paikûhan 
, appelé Paul Kuan dans le doublage français, doublé par Hikaru Midorikawa en japonais et par Frédéric Bouraly en français, est un combattant du royaume des morts, dont le protecteur est le Kaio de l'Ouest. Il n’apparaît que dans l'anime.

Guerrier rapide et très efficace, il bat à lui tout seul Cell, Freezer et le roi Cold qui s'étaient révoltés dans les Enfers. Il affronte ensuite Son Goku lors de la finale du Tenkaichi Budokai du royaume des morts. Il est vaincu à la suite d'un combat superbe, après avoir frôlé la victoire (même si Son Goku est lui aussi déclaré battu pour avoir touché le plafond de l'arène, ce qui est éliminatoire, au même titre que de toucher le sol).

Plus tard, dans le film Fusions, il aide Son Goku contre le démon Janemba, même si sa contribution se limite à briser l'enveloppe de cristal emprisonnant le palais du roi Enma en l'insultant. Il affronte ensuite Janemba mais n'est pas de taille, il donne tout de même le temps à Son Goku et Vegeta de fusionner et finalement vaincre le démon.

Apparence 
Il ressemble à Piccolo, et comme ce dernier, il s'entraîne à l'aide de lourds vêtements qu'il retire lorsque le combat devient difficile.

Techniques 
 Buku Jutsu
 Sandāfurasshu

Papperoni

Piano 
 est un subalterne du démon Piccolo. Il lui sert de conseiller. Il meurt écrasé par Piccolo après une attaque de Son Goku qui l'a projeté dans sa direction.

À propos du nom 
Son nom vient du piano.

Le Preecho 
, appelé Sa-Priccio dans le manga, est un combattant de l'univers 3. Lors du Tournoi du Pouvoir, il est éjecté de la surface de combat par Muten Roshi et Tenshinhan.

Apparence 
Son physique ressemble beaucoup à celui de Cell dans sa forme finale.

Pram 

, appelé Prum dans le manga, est un participant au Tournoi du Pouvoir. Il appartient à l'univers 2. Il n'a aucune connaissance en arts martiaux et semble incapable de lancer des vagues d'énergie. Son corps peut réorienter les vagues d'énergies ou les renvoyer directement à la source. Vegeta et Son Goku se servent de fragments de l'arène pour l'acculer et Vegeta parvient à l'expulser de la surface de combat au moment où le docteur Rota s'interpose.

Pride Troopers

Pui Pui 
, également connu sous le nom de Buibui, doublé par Mark Lesser puis Max André (Dragon Ball Z) et Renaud Durand (Dragon Ball Z Kai) en français, décédé en 774, est l'un des sbires de Babidi. Il garde le premier sous-sol du vaisseau de ce dernier. Il est originaire de la planète Zun dont la gravité est dix fois supérieure à celle de la Terre.

C'est lui qui élimine Yamu, sur ordre de Babidi, une fois que son travail est accompli. Pour savoir devra affronter Pui Pui, Son Goku, Son Gohan et Vegeta joue au Janken et Vegeta l'emporte grâce aux ciseaux contre deux feuilles. Lors de son combat contre Vegeta, Pui Pui se vante de ses compétences mais se rend compte qu'il est dépassé par la force de celui-ci. Babidi transforme alors le niveau du sous-sol comme si c'était la planète Zun pour faciliter le combat de Pui Pui mais cette planète a la même gravité que celle des Saiyans. Vegeta s'étant entraîné à très forte gravité, la gravité de la planète Zun ne lui pose pas de problème et vainc facilement Pui Pui. Il réapparaît brièvement dans Dragon Ball GT où il est facilement vaincu par Son Goten.

R

Rabanra

Raichi 
 est un extraterrestre qui s’est crashé sur la fausse planète Namek et qui y vit jusqu’à l'arrivée de Bulma, Krilin et Son Gohan.

Docteur Raichi 
Le  apparaît dans le film Le Plan d'éradication des Super Saïyens. Il est l'un des survivants du peuple Tsuful qui a trouvé refuge sur une planète lointaine appelée Dark. Il élabore un plan pour se venger des Saiyans en répandant un gaz appelé Destron Gaz puis se bat contre Son Goku, Vegeta et les autres. Il mute avant de mourir en un monstre rouge appelé Hatchihyakku qui tient tête à Son Goku et ses amis avant d’être finalement tué par ceux-ci.

Rakasei 
 est un des soldats de Thalès. Il est le frère jumeau de Rezun.

Raspberry 
Raspberry (ラーズベリ, Rāzuberi) est un soldat de l'armée de Freezer envoyé sur la planète Namek. Il a le visage d'un humain.

Reacum

Reijik 
 est un mercenaire et il est le meilleur garde du corps du dictateur Donkin sur la planète Imegga mais ne supporte pas de recevoir d'ordre de sa part. Il apparaît dans Dragon Ball GT. Il décide de se battre contre Son Goku non pas à la demande de Donkin mais uniquement par plaisir et pour se mesurer face à un adversaire de sa trempe.

Il reconnait immédiatement que Son Goku est un Saiyan mais se fait battre par celui-ci lorsqu'il se transforme en Super Saiyan.

Physique 
Il a la peau verte, des taches noires sur le torse, une queue. Il porte une tenue bleue, un haut rouge et sur ses épaules, des chaînes dotées de couteaux qui peuvent s'agrandir et former des épées.

Techniques 
 Buku Jutsu
 Kikoha

Rezun 
 est un des soldats de Thalès. Il est le frère jumeau de Rakasei.

À propos du nom 
Le nom de Rezun vient de raisin.

Roselle

Docteur Rota

Général Rild 
Le , doublé par Kiyoyuki Yanada en japonais et par Antoine Nouel en français, apparaît dans la saga Baby et un peu dans la saga Super C-17 lorsqu'il combat Son Gohan.

Biographie fictive

Saga Baby 
Le général Rild est au service du Professeur Myû. Il peut se transformer et se bat contre Son Goku. Il transforme Pan et Son Goku en statues.

Saga Super C-17 
Il poursuit Mr. Satan mais Pan vient le sauver. Il envoie un coup de poing métallique mais Son Gohan intervient et un combat s'engage. Le général Rild domine le combat et pétrifie le bras droit de Son Gohan mais au moment où il s'apprête à lui donner le coup de grâce, Oob le tue.

Techniques 
 Coup de poing métallique
 Salive pétrificatrice
 Kamé Hamé Ha
 Transformation de planète en métal

Rubalt 
 appartient à l'univers 10 et participe au Tournoi du Pouvoir. Il est éjecté de la surface de combat après avoir été facilement battu par Piccolo. Il est effacé de la réalité à la suite de la défaite de son univers.

S

Saibaiman 
Un  est une petite graine qui, une fois plantée dans le sol et arrosée de quelques gouttes d'un liquide spécial, donne naissance à un guerrier assez résistant.

La force de ces guerriers est d'environ  unités, d'après les scouters utilisés par les Saiyans.

Vegeta et Nappa utilisent six Saibaimen afin d'organiser un tournoi contre Piccolo, Son Gohan, Ten Shin Han, Yamcha, Chaozu et Krilin. Ceux-ci n'ont aucun mal à en venir à bout sauf Yamcha qui se laisse surprendre après en avoir battu un et meurt dans l'explosion d'un des Saibaimen.

Salt 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans Dragon Ball Z).

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant au sel.

Sanshô 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans À la poursuite de Garlic). Il se fait tuer facilement par Piccolo qui voulait prendre sa revanche sur lui après leur première rencontre.

Seventhree 
Seventhree est un prisonnier de la prison galactique. Il est libéré en même temps que les autres détenus par le vœu de Moro. Tout comme Cell, Seventhree est un être créé artificiellement. Sa particularité est de pouvoir copier à l'identique le style de combat de son adversaire après l'avoir saisi par la nuque. Il dispose également d'une énergie infinie. En arrivant sur Terre, il se confronte à Piccolo après l'avoir saisi par la nuque. Alors que Piccolo est sur le point de perdre le combat, Son Gohan intervient et sauve son mentor. Son apparence rappelle celle de Hit. Seventhree est peu loquace et possède sur le front une lentille dans laquelle se reflète l'image de la dernière personne copiée.

Shantza 
, appelé Xiangca dans le manga, est un participant au Tournoi du Pouvoir et appartient à l'univers 4. Il est petit, a la peau bleu et possède trois piques sur la tête. Son principal pouvoir consiste à créer une illusion ou faire apparaître les spectres de guerriers morts. Il produit une sorte d'ultrason par lequel il fait apparaître un dôme dans lequel il fait apparaître les spectres des guerriers des univers 6 et 9, effacés de la réalité, lorsqu'il s'en prend à l'univers 7. Les spectres ne pouvant être touchés par leurs adversaires tout en étant en mesure de les atteindre, Piccolo s'en prend directement à lui et l'éjecte de l'arène.

Sauzer 
 apparaît dans le film Dragon Ball Z : La Revanche de Cooler sorti en 1991. Sauzer est le favori de Cooler, le frère du tyran Freezer, ainsi que le chef d’un commando d’élite composé de deux autres guerriers, dont il est le plus puissant. Il tente d’aider Cooler, qui voulait détruire tous les Saiyans dont Son Goku. Après la mort de Cooler, Sauzer est le dernier survivant et, alors qu'il est à deux doigts de tuer Son Goku et ses amis, un Makanko sappo de Piccolo le tue. Il semble avoir un lien avec Jeese, un soldat du Commando Ginue. Ginue devait à l'origine servir Cooler, mais ce dernier lui préfère Sauzer.

Shisami 
 est un soldat survivant de Freezer qui apparaît dans Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’ et dans Dragon Ball Super. Après la résurrection de Freezer, il combat contre Piccolo sur Terre. Bien que Piccolo semble de taille à l'affronter, Son Gohan transformé en Super Saiyan s'interpose et le met K.O en un coup. Dans l'anime Dragon Ball Super, c'est Ginue (dans le corps de Tagoma) qui tue Shisami.

Sorbet 
 est le commandant de l'armée de Freezer depuis la mort de ce dernier. Il apparaît dans le film Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’, ainsi que dans la série Dragon Ball Super.

Après la défaite de Majin Boo, Sorbet, accompagné de Tagoma, se rendent sur Terre pour réunir les Dragon Balls et ressusciter Freezer. Plus tard, lors de l'affrontement entre Son Goku et Freezer, Sorbet tire un laser sur Son Goku grâce à sa bague, ce qui le tue quasiment. Mais Son Goku survit grâce à un senzu donné par Krilin. Par la suite, Sorbet est tué par Vegeta.

Sorrel

Spice 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans Dragon Ball Z).

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant aux épices.

Saganbo 
Saganbo était un détenu de la prison galactique et actuellement le bras droit de Moro. Avant son incarcération, il semait la terreur dans la galaxie avec son gang galactique mais il fut arrêté par Merus et enfermé dans la prison galactique où il rencontra Moro et lui devint fidèle. 

Plus tard, Moro utilisa les Dragon Balls de Namek pour libérer tous les prisonniers de la patrouille galactique, à leur tête, Saganbo reprit son vaisseau pour aller directement sur la nouvelle planète Namek, aider Moro qui utilisa ses pouvoirs pour augmenter le pouvoir des prisonniers. Son Goku voulut attaquer Moro mais Saganbo s'interposa et avec sa nouvelle force battit Son Goku en Super Saiyan 3 en un seul coup.

À la suite de la fuite de Goku et de ses alliés et l'extinction de Namek par son maître, Saganbo lui proposa de lui montrer des planètes qu'il pourrait dévorer, lui et son gang attaquèrent la planète Zoon (planète de Pui Pui) pour leur dérober leurs trésors. Une fois le larcin commis, Moro dévora la planète.

 Personnalité

Étant un criminel, Saganbo est un homme cruel et cupide mais néanmoins fidèle à Moro. Son apparence et sa coiffure semblent inspirées de vieux gangsters.

 Techniques 
Saganbo peut utiliser la télékinésie.

Sanka Ku

Shosa

Su Roas

T

Tambourine 
 est le premier subalterne du démon Piccolo dans la première série Dragon Ball. C'est également le premier assassin de Krilin. Lors d’une première confrontation, il parvient à battre Son Goku qui fatiguait. Il est tué par la suite par Son Goku.

 À propos du nom
Son nom vient de l’anglais  correspondant au tambourin.

Tagoma 
 est un des survivants de l'armée de Freezer. Dans le film Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’, il se rend sur Terre avec Sorbet pour réunir les Dragon Ball et ressusciter Freezer. Une fois ce dernier revenu à la vie, Tagoma dit au tyran d'oublier sa vengeance envers Son Goku. Freezer n'est pas du même avis et il le tue.

Dans la série Dragon Ball Super, Tagoma n'est pas tué par Freezer, il s’entraîne même avec lui. Une fois l'armée sur Terre, Tagoma vainc facilement Ten Shin Han, Kamé Sennin et Piccolo. Mais il prend une attaque surprise de Gotenks, et c'est à ce moment-là que Ginyu dans son corps de grenouille, échange le sien avec Tagoma. Mais il est vaincu par Son Gohan en Super Saiyan, qui décide de l'épargner. Il est finalement tué par Vegeta. L'avenir de Tagoma est inconnu, enfermé dans le corps d'une grenouille.

Tapion 
, doublé par Hiro Yūki en japonais et par Olivier Destrez en français, apparaît dans le film L'Attaque du dragon.

Tapion et son frère Minosha vivaient sur Konatz, une planète de la galaxie Sud. Un jour, des étrangers (tous des experts en magie noire) débarquèrent sur Konatz, et à force d'incantations, réussirent à animer une statue érigée à la mort d'un génie qui avait autrefois vaincu les forces du mal.

Ce monstre, appelé Hildegarn, dévasta la planète. Un jour, alors que Tapion et Minosha jouaient de l'ocarina (une flûte dont une certaine mélodie avait le pouvoir d'affaiblir le monstre), un jeune prêtre coupa le tyran en deux à l'aide d'une épée magique, puis plaça la partie supérieure du corps d'Hildegarn à l'intérieur de Tapion, et sa partie inférieure à l'intérieur de Minosha, pour que le monstre ne puisse pas se reformer. Ils choisirent ensuite d'être enfermés dans deux boîtes à musique séparées.

Dès que quelqu'un rapprochait les deux boîtes, le monstre voulait se reformer ; on envoya alors les deux boîtes dans deux galaxies différentes. Par la suite, un mage apprit l'existence des boîtes. Il tua Minosha et délivra ainsi la partie inférieure du monstre. Par la suite, il débarqua sur la Terre, où avait atterri Tapion. Il fit alors croire à Son Gohan que Tapion était un héros et qu'un monstre allait arriver sur la belle planète. Son Gohan alla donc voir son père Son Goku et lui raconta toute l'histoire. Ils allèrent chercher les sept Dragon Balls pour que le Dragon sacré ouvre la boîte de musique. Tapion et l'autre partie du corps d'Hildegarn sortirent donc de leur boîte. La partie inférieure arriva et entreprit de tout dévaster en attendant la deuxième partie qui torturait Tapion, incapable de se défendre à part en jouant de l'ocarina.

Le monstre réussit finalement à sortir et à reformer Hildegarn, mais Son Goku, Son Gohan, Trunks, Vegeta et Son Goten parvinrent à le vaincre grâce à la mélodie jouée par Tapion et à l'attaque du Ryū-ken de Son Goku. Trunks s'étant lié d'amitié avec Tapion, il reçut en souvenir l'épée légendaire qui permit de couper le monstre en deux. Cette épée est quasi identique à celle qu'utilise Trunks adolescent pour tuer Freezer et le Roi Cold un peu plus tôt dans la saga.

Famille 
C'est le grand frère de Minosha.

Toppo 
 est l'un des membres des Pride Troopers de l'univers 11. Lors du match d'ouverture du Tournoi du Pouvoir, il demande à affronter Son Goku et fait jeu égal avec lui.

C'est un guerrier qui se bat avec des idéaux de justice, donc une sorte de super-héros pour son univers. Lors de son premier combat contre Son Goku, il se dit frustré que le Saiyan ait déchiré son uniforme, ce dernier étant le symbole de ses motivations et de son engagement au sein de son unité.

Toppo participe au Tournoi du Pouvoir avec tout ses compagnons des Pride Troopers. Il défie Végéta qui refuse le combat prétextant qu'il n'est pas intéressé par le second de l'univers 11. Toppo ne manque donc pas à cet instant de faire remarquer à Végéta qu'il est lui aussi le second de son univers. Toppo s'engage immédiatement dans un combat contre le Saiyan qui ne digère pas l'affront du Pride Troopers. Aucun des deux adversaires n'est cependant éjecté de la surface de combat, bien que Toppo soit mis KO par Végéta.

Plus tard au cours du tournoi, alors qu'il ne reste que l'univers 11 et l'univers 7 en lice, Toppo affronte Son Gohan et C-17. Toppo se retrouve ensuite seul face a C-17 à la suite de l'élimination de Dyspo et Son Gohan. Alors que Toppo est sur le point de dominer C-17, il est attaqué de dos par Freezer qui le raille en l'appelant « Monsieur le guerrier de la justice ». Toppo est alors mis à mal par une attaque puissante mais se relève tout de même.

C'est alors que la liesse de l'univers 7 fait place à la stupéfaction. Contre toute attente, Toppo déploie le pouvoir propre aux Dieux de la destruction, le Hakaï. Il change d'apparence et devient plus grand et son corps obèse, laissant place à un corps très musclé et galbé. Son aura devient pourpre, sa peau change de couleur par la même occasion et son regard devient beaucoup plus menaçant. Toppo est en réalité, le futur Dieu de la destruction qui doit succéder Vermoud.

Il vainc Freezer de façon expéditive et s'engage dans un second combat face à C-17. Il abandonne cependant son duel face au cyborg pour séparer Végéta de Son Goku afin que Jiren puisse se concentrer sur un seul adversaire. Toppo domine le combat, et est sur le point de vaincre le Saiyan pourtant devenu bien plus puissant qu'un simple Super Saiyan Bleu. Mais il commet l'erreur de renier toutes ses convictions en faisant remarquer à Végéta qu'il ne peut pas gagner face à lui s'il ne fait pas de même. Toppo, malgré sa toute puissance, est victime de ses propres paroles qui mettent le prince des Saiyans dans une colère telle que le pouvoir de destruction propre aux Dieux de la destruction, semble n'avoir pas d'effet face à un Végéta déterminé à remporter la victoire.

Toppo est victime des assauts répétés de Végéta qui lui fait remarquer qu'il refuse de perdre face à quelqu'un qui a renié sa fierté et ses convictions juste pour avoir plus de puissance. Toppo lance alors sa plus grosse attaque de destruction sur Végéta, mais ce dernier parvient à effacer l'attaque de Toppo avec sa technique la plus dévastatrice, l'explosion finale. Toppo est alors éjecté de la surface de combat par la déflagration, laissant Jiren seul face au reste de l'univers 7.

Apparence 
Toppo a un physique assez imposant, pas de cheveux, une grande moustache blanche qui cache le bas de son visage et des yeux jaunes avec de petite pupilles verticale. Tout comme ses camarades, il porte un uniforme rouge et noir avec des gants blancs et des bottes blanches. Sous sa forme de Dieu de la destruction, il est plus grand, extrêmement musclé, ses yeux changent de forme et la peau est plus foncée et arbore un symbole au milieu du torse.

À propos du nom 
Comme tous les Pride Troopers, son nom a un lien avec la cuisine. Toppo est presque une anagramme de "pot" (marmite en anglais).

Technique 
 Justice flash
 Destruction (Hakaï)

Towa 
Towa est une démone belle et séduisante, ainsi qu'une scientifique. Elle apparait dans les jeux Dragon Ball Online, Dragon Ball Xenoverse et Dragon Ball Xenoverse 2. C'est elle qui a créée Mira, qui est également son époux. Ensemble ils ont un fils nommé Fû. Physiquement, Towa à la peau bleue et de longs cheveux blancs. Elle porte des Potaras et une tenue rouge et noire. On apprend également que Towa est la sœur de Dabra, elle meurt absorbé par Mira dans Dragon Ball Xenoverse 2, elle est aussi l'ennemie jurée de Chronoa, la Kaio Shin du Temps.

Tsuful 
Les  sont un peuple fictif. Avancés technologiquement, ils furent exterminés par les Saiyans qui vivaient aussi sur cette planète, la planète Plant. Le roi Vegeta renomma par la suite cette planète Vegeta.

Quelques Tsufuls survécurent à cette extermination : de grands scientifiques qui, sachant qu'ils ne pouvaient plus s'opposer aux Saiyans, préparèrent leurs propre vengeance via une ultime expérience. Ils concentrèrent leurs cellules ainsi que celles de leur roi mort au combat, et c'est à l'intérieur d'une sonde spatiale que ces cellules furent envoyées dans l'espace, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un les retrouve et les utilise dans un organisme vivant. Le porteur recevrait alors un sentiment de haine profonde envers les Saiyans et exécuterait la terrible vengeance des Tsufuls.

À propos du nom 
Tsufuru est l'anagramme de Furutsu () qui signifie en anglais Fruit.

Apparitions 
Les Tsufuls apparaissent à trois occasions au travers de la franchise Dragon Ball :
 Dans l'épisode 20 de Dragon Ball Z où Kaio, à travers des flashbacks, raconte la fin dramatique des Tsufuls. Ils vivaient en symbiose avec les Saiyans sur la planète Plant jusqu'au jour où ces derniers décidèrent de les exterminer pour rester seuls sur la planète. Les Tsufuls, avancés technologiquement mais contrairement aux Saiyans dénués de pouvoirs magiques, tentèrent de se défendre avec leurs armes sophistiquées et furent massacrés lorsque les Saiyans se changèrent en singes géants à la pleine lune et dévastèrent leurs villes. Le nombre des Tsufuls diminua au fil des ans jusqu'à leur totale disparition.
 Durant la saga Baby de l'anime Dragon Ball GT. Le scientifique Tsuful Myû crée un parasite cybernétique dénomme Baby pour se venger des Saiyans. Baby cherche ainsi à accomplir le vœu de Myû en possédant les Saiyans, leur volant leur pouvoir puis en re-créant la planète Tsuful, peuplée de terriens « tsufulisés ».
 Dans l'OAV (qui servait de solution au jeu vidéo du même nom) Le Plan d'éradication des Super Saïyens, un Tsuful du nom de  Raichi élabore un plan de revanche.

Tupper

V

Veon

Vinegar 
 est un des soldats de Garlic Junior (dans Dragon Ball Z).

À propos du nom 
Son nom vient de l’anglais  correspondant au vinaigre.

Vuon 
, appelé Veon dans le manga, est un Pride Trooper participant au Tournoi du Pouvoir. Il tente d'immobiliser Kale sous sa forme Super Saiyan Berserker avec un lasso d'énergie très résistant mais Kale se libère facilement et Vuon se fait éjecter dans la foulée.

Apparence 
Il ressemble à un dinosaure humanoïde à la peau orange et à la grande taille.

Technique 
Justice Whip: Un lasso d'énergie.

W

Watagash

Y

Yakon 
, surnommé le monstre des monstres, doublé par Georges Lycan en français, décédé en 774, apparaît dans la saga Boo comme un serviteur de Babidi où il garde le deuxième sous-sol et doit affronter Son Goku. Babidi les téléporte sur la planète d'origine de Yakon où celui-ci devrait avoir l'avantage mais cela ne change rien. Il utilise sa technique d'absorption d'énergie contre Son Goku mais celui-ci lui en offre tellement qu'il finit par exploser, faute de pouvoir contenir une telle quantité d'énergie.

Dans la saga GT, quand les monstres redescendent sur Terre, il s'attaque à Trunks mais est de nouveau tué. Cet alien a la particularité d'être rouge-rose avec des pointes et des griffes noires dans le manga (sur la couverture du trente-huitième tome de l'édition simple) et vert foncé avec des pointes et des griffes bleues dans l'anime.

Techniques 
 Absorption d'énergie
 Il possède sur la face dorsale de ses avant-bras deux énormes griffes qu'il peut faire sortir à loisir.

Z

Zabon 
, ou encore typographié Zarbon, doublé par Shō Hayami (Dragon Ball Z) et Hiroaki Miura (depuis Dragon Ball Z Kai) en japonais et par Patrick Borg (Dragon Ball Z) et Antoine Nouel (depuis Dragon Ball Z Kai) en français, décédé en 762, est, avec Dodoria, le serviteur le plus proche du tyran Freezer. C'est un guerrier raffiné, à la peau bleutée et aux cheveux verts contrairement à Dodoria qui a un aspect repoussant. Cette apparence agréable à l'œil dissimule cependant un être impitoyable totalement dévoué à son maître.

Zabon apparaît sur la planète Namek lors de la saga Freezer, ainsi que dans plusieurs flashbacks pendant la série, il a ainsi assisté Freezer lors de l'anéantissement de Vegeta, la planète des Saiyans. On le voit pour la première fois lors de la destruction d'un village Namek, puis il aide son maître dans sa recherche des Dragon Balls.

Il est confronté à Vegeta qui a éliminé la plupart des autres hommes de main de Freezer (y compris Dodoria). Le combat tourne à l'avantage du Saiyan mais Zabon a un secret : il peut se transformer en monstre reptilien ce qui augmente grandement sa puissance, mais il déteste prendre cette apparence repoussante et ne l'utilise qu'en dernier recours. Vegeta est pris de court et ne peut rien contre lui. Il est laissé pour mort et projeté dans un lac. Cependant, Freezer, qui a besoin de lui vivant pour retrouver les Dragon Balls, ordonne à Zabon de le ramener et de le soigner.

Lorsqu'il se réveille, Vegeta parvient à s'enfuir en dérobant les Dragon Balls. Zabon se lance à sa poursuite et le rattrape au moment où celui-ci trouve Krilin et Bulma. Un nouveau combat s'engage mais cette fois les choses ont changé : Vegeta ayant frôlé la mort, il a gagné en puissance, et se montre également plus rusé que Zabon. Malgré sa transformation en monstre, il se fait surpasser et finit par être éliminé.

Zabon apparaît aussi dans la saga Dragon Ball GT.

À propos du nom 
Zabon est le nom japonais du pamplemousse à écorce verte.

Puissance 
 Namek :

Technique 
 Buku Jutsu
 Henshin nōryoku

Zaburo

Zakuro 
 est un extraterrestre qui s’est écrasé sur la fausse planète Namek et qui y vit jusqu’à l'arrivée de Bulma, Krilin et Son Gohan.

Zangya 
 apparaît dans le film Dragon Ball Z : Les Mercenaires de l'espace. C'est une des acolytes de Bojack. Ils apparaissent lors du Tenkaichi Budokai organisé par  Multimillionnaire où elle doit affronter Krilin qu’elle bat facilement. Elle se bat par la suite contre Yamcha qui ne fait pas le poids ainsi que contre Son Gohan jusqu’à ce que celui-ci se transforme en Super Saiyan 2. Terrorisée par ce dernier, elle se fait tuer par Bojack.

Zirloin

Zoire

Notes et références

Références

Tome de l’édition simple

Tome de la Perfect Edition

Autre livre

Épisodes de Dragon Ball Z

Épisodes de Dragon Ball Z Kai

Voir aussi

Bibliographie

Ouvrages

Édition simple

Perfect Edition

Autre livre

Article connexe 
 Personnages de Dragon Ball

Dragon Ball
Dragon Ball